Кальп () или  Кальпе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 23,51 км². Население — 29909 человек (на 2010 год).

Предприятия торговли 
В Кальпе есть несколько крупных супермаркетов: Eroski, Mercadona, Mas Y Mas, Consum и т. д. Каждые выходные в городе работает уличный рынок.

Города-побратимы 
  Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)
  Оппенхайм (Германия)

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Calpe
 Índice de estadística municipal de Calpe
 Web turística de Calpe realizada por la Comunidad Valenciana
 Calpe en una Guía Turística Valenciana
 Google maps Calpe
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Historia, fiestas, fotografías y cosas de Calpe
 Historia del Calpe antiguo

Муниципалитеты Аликанте